Louis Deshayes peut désigner :

 Louis Deshayes, diplomate français ;
 Louis Deshayes (1867-1922), homme politique français.